JAK2 oder Jak-2 steht für:

 JAK2-Mutation, eine genetische Mutation
 Jakowlew Jak-2, ein sowjetisches leichtes Bomben- und Aufklärungsflugzeug des Zweiten Weltkrieges

Siehe auch:
 Jak II

JAK2